Галиб ( — «Победитель») — арабское имя. Этимология основана на глаголе «побеждать».

 Галиб ибн Фихр — предок пророка Мухаммеда.
 Галиб, Мирза Асадулла-хан
 Агаев, Галиб Агабала оглы
 Галибова, Рена Абрамовна
 Шейх Галиб

См. также 
 Музаффар ( — «Победитель»).
 Виктор ( — «победитель»).
 Пируз — персидское имя.

Арабские имена